Аксариха — топоним в Свердловской области.

 Аксариха — река, протекающая по Камышловскому и Пышминскому районам.
 Аксариха — деревня в составе Восточного сельского поселения Камышловского района.
 Аксариха — посёлок в составе Восточного сельского поселения Камышловского района.
 Аксариха — станция Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке.